

Ольшанка — річка, права притока Західної Березини

Ольшанка — село, Кизилжарський район, Північно-Казахстанська область

Ольшанка — гміна в Лосицькому повіті Мазовецького воєводства
 Ольшанка — гміна в Бжезькому повіті Опольського воєводства
 Ольшанка — село в гміні Кшчонув Люблінського повіту Люблінського воєводства
 Ольшанка — село в гміні Туробін Білґорайського повіту Люблінського воєводства
 Ольшанка — село в гміні Лопенник-Ґурни Красноставського повіту Люблінського воєводства
 Ольшанка — село в гміні Краснічин Красноставського повіту Люблінського воєводства
 Ольшанка — село в гміні Подеґродзе Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Ольшанка — село в гміні Ольшанка Лосицького повіту Мазовецького воєводства
 Ольшанка — село в гміні Пуща-Марянська Жирардовського повіту Мазовецького воєводства
 Ольшанка — село в гміні Вишкув Вишковського повіту Мазовецького воєводства
 Ольшанка — село в гміні Ольшанка Бжезького повіту Опольського воєводства
 Ольшанка — село в гміні Заблудів Білостоцького повіту Підляського воєводства
 Ольшанка — село в гміні Суховоля Сокульського повіту Підляського воєводства
 Ольшанка — село в гміні Рутка-Тартак Сувальського повіту Підляського воєводства
 Ольшанка — село в гміні Новінка Августівського повіту Підляського воєводства
 Ольшанка — село в гміні Філіпув Сувальського повіту Підляського воєводства
 Ольшанка — село в гміні Сейни Сейненського повіту Підляського воєводства
 Ольшанка — село в гміні Пшеросль Сувальського повіту Підляського воєводства
 Ольшанка — село в гміні Шиплішкі Сувальського повіту Підляського воєводства
 Ольшанка — село в гміні Пшивідз Ґданського повіту Поморського воєводства
 Ольшанка — частина села Бялополе в гміні Білопілля Холмського повіту Люблінського воєводства
 Ольшанка — частина села Посеянка в гміні Сейни Сейненського повіту Підляського воєводства
 Ольшанка — частина села Роґеніце-Великі в гміні Малий Плоцьк Кольненського повіту Підляського воєводства

Ольшанка — селище, Єльниківський район, Мордовія
 Ольшанка — село, Бєлгородська область, Чернянський район

Ольшанка — село, Житомирська область, Житомирський район

Див. також 
 Вільшанка
 Ольшавка

Примітки